Velika nagrada Španije je lahko:

Velika nagrada Španije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Španije, motociklistična dirka